Dream Theater — двенадцатый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, официально выпущен 24 сентября 2013 года на лейбле Roadrunner Records.

Идеи для одноимённого альбома группы Dream Theater появились у Джона Петруччи в апреле 2012 года, во время тура в поддержку предыдущего альбома группы A Dramatic Turn of Events. Сочинение материала частично проходило во время саундчеков перед концертами . Работа над альбомом проходила с января по май 2013 года в нью-йоркской студии Cove City Sound Studios, где записывался предыдущий студийный альбом. 6 июля было официально объявлено, что релиз нового альбома намечен на 24 сентября 2013 года и состоится на лейбле Roadrunner Records.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Петруччи — гитара
 Джон Маянг — бас-гитара
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джордан Рудесс — клавишные, континуум
 Майк Манджини — ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records